Chained (1934), een Amerikaanse romantische dramafilm uit 1934 onder regie van Clarence Brown.
 Chained (2012), een Canadese thriller/horrorfilm uit 2012 onder regie van Jennifer Lynch.